Sevilla Football Club hace referencia a:

 Sevilla Fútbol Club, club de fútbol español establecido en 1890 en la ciudad de Sevilla; denominado en sus orígenes como Sevilla Football Club.

 Según detractores sobre la cuestión anterior, hace referencia a otros clubes con la misma denominación de Sevilla Football Club a finales del siglo .

Referencias